Avery House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Avery House (Colorado), NRHP-Nr. 72000274
 Avery House (Connecticut), NRHP-Nr. 86001726
 Avery House (Oregon), NRHP-Nr. 87000329